Кенащы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кенащы — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Кенащы (быв. Менжинское) — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Кеныщы - прежнее название аула Акан сере Айыртауского района Северо-Казахстанской области.